Muciano – variante del nome proprio di persona Muziano
Gaio Licinio Muciano – militare, scrittore e politico romano, console per tre volte
Marco Nonio Arrio Muciano – senatore e un console romano
Publio Licinio Crasso Dive Muciano – politico romano, pontefice massimo e console.